rejment – regiment;
 Władysław Reymont  – polski pisarz, prozaik i nowelista;
 Agnieszka Rejment – polska łyżwiarka figurowa;
 Irena Rejment-Grochowska – polska biolog, prof. Uniwersytetu Warszawskiego;

Przypisy